Ciortea (< ):
 Ciortea (1924: Ciorda; ), o localitate în județul Caraș-Severin, Banat, România
 Vârf
 Vârful Ciortea, Munții Făgăraș (), un munte situat în Masivul Făgăraș
 Vârful Ciortea 2, Munții Făgăraș, un munte situat în Masivul Făgăraș
 Vârful Ciortea 3, Munții Făgăraș, un munte situat în Masivul Făgăraș
 Râu
 Râul Ciortea, un curs de apă, afluent al râului Vasilatu
 Nume de familie
 Gligor Ciortea, un deputat român (ales în județul Sibiu)
 Tudor Ciortea

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania